Брикович — українське прізвище.

 Брикович Володимир Лукич — сотник УГА, начальний суддя Тернопільського окружного суду ЗУНР
 Брикович Ілярій Матвійович
 Брикович Роман
 Брикович Степан

Українські прізвища